Джепту (Jeptoo) — кенийская фамилия. Известные носители:
 Джепту, Приска (род. 1984) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Джепту, Рита (род. 1981) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Джепту, Юнис — кенийская бегунья на длинные дистанции.